Лукинич

 Лукинич, Имре (1880—1950) — венгерский историк, член Венгерской академии наук.
 Онцифор Лукинич — боярин Новгородской республики, древнерусский политический деятель XIV века.

См. также 
 Лукиничи